Bancroft Brook ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Bancroft Brook (Connecticut), im Hartford County
 Bancroft Brook (Massachusetts), im Middlesex County